Tuz est un mot d'origine turque qui signifie « sel ».

Tuz peut aussi faire référence à :

Géographie 

 Lac Tuz, lac hypersalin en Turquie
 Tuz Khormato, une ville d'Irak, située à 88 km au sud de Kirkouk

Divers 

 , une taxe sur le sel dans l'Empire ottoman
 Tuz, la mascotte lors de la conférence  de 2009

Voir aussi 

 Tuzi,  municipalité au Monténégro
 Tuzla, ville de Bosnie-Herzégovine